Socket SP5 (LGA 6096) — процессорный сокет (LGA-ZIF), разработанный AMD для поддержки серверных процессоров Epyc на базе Zen 4, которые были запущены 10 ноября 2022 года.

История 
В июне 2017 года, с запуском серверных процессоров Epyc первого поколения, AMD представила сокет SP3. Сокет SP3 охватывал три поколения процессоров Epyc, включая Naples, Rome and Milan. Процессоры AMD Genoa содержат до 96 ядер Zen 4 по сравнению с максимальным количеством ядер Milan в 64 ядра. В поддержку 96 ядер Genoa компания AMD представила разъем SP5 с на 2002 контактных контактов больше, чем у разъема SP3, для обеспечения большей мощности и целостности сигнала. SP5 может обеспечить пиковую мощность до 700 Вт.

Сокет SP5 будет поддерживать будущие процессоры Epyc под кодовым названием Bergamo, которые имеют до 128 ядер Zen 4c и должны дебютировать в первой половине 2023 года. Кроме того, некоторые процессоры Bergamo будут использовать преемника SP5, Socket SP6.

Особенности 
 Поддерживает 12 каналов оперативной памяти DDR5 ECC с максимальной емкостью 6 ТБ на сокет. Использование системы с двумя сокетами позволяет увеличить объем оперативной памяти до 12 ТБ.
 Поддерживает 128 линий PCIe 5.0

Продукты

Genoa

Ссылки 

Socket SP5

Разъёмы микропроцессоров